Первый учитель:
 Первый учитель
 Первый учитель (фильм)